Уи́лан () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:
 Уилан, Арлин (1916—1993) — американская актриса.
 Уилан, Гленн (род. 1984) — ирландский футболист, центральный полузащитник «Сток Сити» и сборной Ирландии.
 Уилан, Джеймс (род. 1996) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Уилан, Дейв (род. 1936) — профессиональный футболист, ныне — бизнесмен и владелец Футбольного Клуба «Уиган Атлетик».
 Уилан, Лиам (1935—1958) — ирландский футболист, нападающий.
 Уилан, Никки (род 1981) — австралийская актриса и фотомодель.
 Уилан, Пол (род. 1970) — гражданин США, бывший морской пехотинец, осужденный в России в 2020 году по обвинению в шпионаже. 
 Уилан, Ричард Винсент (1809—1874) — прелат Римско-католической церкви, 1-й епископ Уилинга, 2-й епископ Ричмонда, участник Первого Ватиканского собора.
 Уилан, Ронни (род. 1961) — ирландский футболист, полузащитник, известный по выступлениям за «Ливерпуль» и сборной Ирландии.

Примечания